Съгласно чл. 5 от Конституцията на Руската федерация в нейния състав влизат равноправни юридически субекти.

Субекти на РФ

Видове субекти 
Към 1 януари 2018 г. на територията на Руската федерация съществуват 85 равноправни юридически субекти, в т.ч.:
 републики – 22;
 краища – 9;
 области – 46;
 градове от федерално значение – 3;
 автономна област – 1;
 автономни окръзи – 4;

От своя страна те включват:
 градски окръзи – 572 броя;
 муниципални райони – 1762 броя;
 градове – 1120 броя, в т.ч с републиканско, краево, областно и окръжно подчинение – 557 броя, с районно подчинение – 542 броя, с особен статут (закрити административно териториални образувания – 21 броя;
 градски райони – 488 броя;
 селища от градски тип – 1272 броя.

Правен статут 
Във взаимоотношенията си с федералните органи на държавната власт всички субекти са равноправни. Към 2016 г. те са 85, като броят им се е изменял и все още подлежи на промяна, поради планирани референдуми за обединяване на някои от субектите.

В таблицата са показани особеностите в конституционно-правния статут на всеки от видовете субекти, като в със скоби е указан член от Конституцията на Руската федерация, съдържащ съответстващото положение.

Списък на субектите на Руската Федерация

Федерални окръзи в Русия 

Равноправните юридически субекти са групирани в 8 федерални окръга, които не са единици от административно-териториалното деление на страната.

Бележки